Беранжер Шу (; ) — французская лучница, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008.

Карьера 
Дебют Шу за сборную состоялся в 1999 году. Тогда же состоялся первый для неё чемпионат Европы в Лиллесхолле. На чемпионате мира в помещении 2003 года в Ниме завоевала личное золото, спустя четыре года в Измире добавила в свою коллекцию ещё одну золотую медаль командных соревнований и личную бронзу. Дебют Шу на Кубке мира состоялся в 2007 году, с тех пор она не пропустила ни одного сезона вплоть до завершения карьеры, длившейся 17 лет, 19 июня 2016 года. В финале Кубка мира она завоевала бронзу в 2011 году.

Олимпиады 
Беранжер Шу участвовала на трёх Олимпийских играх.

Олимпиада в Афинах 
Шу представляла Францию на летних Олимпийских играх 2004 года. Она заняла 31-е место в предварительном раунде, набрав 626 очка за 72 выстрела. В первом раунде плей-офф она уступила 34-й сеяной Элпиде Романци из Греции со счётом 143:151, в результате заняв итоговое 43-е место. Шу также участвовала в командном турнире, где сборная Франции заняла четвёртое место.

Олимпиада в Пекине 
На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине Шу закончила предварительный раунд с 645 очками. Она стала 14-й сеяной и в первом раунде встретилась с Пией Кармен Марией Лионетти из Италии, которую победила 112:107. Во втором раунде она одержала победу над Сайоко Китабатаке 112:100, но в третьем раунде проиграла третьей сеяной Чу Хён Чжон 104:109. 

Вместе с Софи Додемон и Виржини Арнольд она приняла участие в командном турнире. Её результат в предварительном раунде, который был сложен с её партнерами по команде, позволил французской сборной стать пятой сеяной и начать соревнования с четвертьфинала. Со счётом 218:211 они победили сборную Польши, но в полуфинале против Южной Кореи они набрали всего 184 очка и выбыли в матч за бронзу. Там они одержали победу со счётом 203:201.

Олимпиада в Лондоне 
Беранжер Шу вышла в четвертьфинал женского индивидуального турнира на летних Олимпийских играх 2012 года, победив Каори Каванака, Лин Цзя-Эн и Чхве Хён Джу, но проиграла Хатуне Лориг со счетом 2:6 в четвертьфинале.

Примечания

Ссылки 

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки из лука Франции